47-й чемпіонат світу з біатлону серед юніорів  та 12-й серед юнаків та дівчат () проходив австрійському Обертілліяху з 23 січня по 1 лютого 2013 року.

У ході змагань серед юнаків та дівчат (до 19 років), а також черед юніорів та юніорок (до 21 року) було розіграно 16 комплектів нагород, по 4 в індивідуальній гонці, спринті, гонці-переслідуванні, естафеті.

Медальний залік

Результати гонок чемпіонату

Юніори

Індивідуальна гонка

Спринт

Гонка переслідування

Естафета

Юнаки

Індивідуальна гонка

Спринт

Гонка переслідування

Естафета

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонту
 Розклад та результати змагань 
 Офіційний сайт IBU

Чемпіонати світу з біатлону серед юніорів
2013 в Австрії
Спорт в Австрії
Січень 2013
Лютий 2013
2013 у біатлоні